Mosengel ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Mosengel (1837–1885), deutscher Maler
 Johann Josua Mosengel (1663–1731), deutscher Orgelbauer aus Königsberg (Preußen)